Landtagswahlkreis Borken steht für folgende Landtagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Borken I
 Landtagswahlkreis Borken II